«Festivali i Këngës» (, также известный по аббревиатуре FiK) — албанский музыкальный конкурс, организованный государственным каналом Radio Televizioni Shqiptar (RTSH). Проводится ежегодно с 1962 года, с 2004 года является национальным отбором на конкурс песни Евровидение.

На протяжении всей его истории использовались различные вокальные презентации, начиная с интерпретаций только для радио в первые несколько лет, живых выступлений, воспроизведения, ремейков и даже дуэтов с участием других певцов. Победители традиционно были выбраны жюри. Однако применялись и другие методы голосования, такие как телеголосование или региональные жюри. Иногда главный член жюри обладает вдвое большим правом голоса, чем другие.

Рекордсменом по количеству побед в соревнованиях является Ваче Зела с одиннадцатью победами, за которым следуют Тонин Тершана с четырьмя победами и Аурела Гаче, Маньола Наллбани и Эльза Лила с тремя победами. Самой последней победительницей стала Эльза Лила, которая выиграла 61-й выпуск конкурса.

История 

Первый выпуск Festivali i Këngës состоялся 21 декабря 1962 года в Высшем институте искусств в Тиране. На нём победу одержала Ваче Зела с песней «Fëmija i parë» (Первый ребёнок). При коммунизме конкурсные работы были строго сосредоточены вокруг лёгкой музыки. Со временем она развивалась, начиная с записей нейтральной тематики и заканчивая тем, что стала инструментом правящей Коммунистической партии Албании в продвижении своих идеалов.

Выпуск 1972 года стал поворотным моментом для конкурса, в ходе которого диктатор Энвер Ходжа подал в суд на организаторов фестиваля «Festivali i Këngës 11», объявив их «врагами общества». Их обвинили в том, что они подвергают страну опасности «аморальными аспектами» в своих песнях и выступлениях. После такого развития событий правящая Коммунистическая партия наложила многочисленные санкции на творчество конкурса, установив строгую цензуру на вс`, что правительство сочло неуместным. Это варьировалось от ограничения типа одежды, которую могли носить артисты, до ограничения диапазона их движений во время выступления. Главных организаторов шоу обвинили в заговоре против страны и развращении её молодёжи.

После издания 1972 года конкурс пережил период крайнего давления и цензуры. Песни тщательно отслеживались, и темы, как правило, были связаны с развитием страны или правительством и его главными фигурами. Это угнетение продолжалось до 1984 года, когда диктатор умер. На следующий год изменения в текстах были очень резкими, и цензура начала ослабевать. Нертила Кока и Анита Битри быстро стали любимыми новыми исполнительницами песен о любви, в то время как Парашкеви Симаку, Ирма Либохова и Морена Река также мотивировали молодёжь всё более либеральными политическими выступлениями из года в год. Рок-группы, такие как Tingulli i Zjarrtë, оказали значительное влияние на смысл своих песен и привнесли рок-музыку на албанскую музыкальную сцену, жанр, который успешно существует по сей день и который легко можно заметить даже в современных записях FiK, в значительной части которых используются электрогитары. Это была запланированная либерализация, которая имела молчаливое согласие Руководства Коммунистической партии всё это время, прежде всего в результате их осознания того, что дни коммунизма в Восточной Европе подходят к концу. Широкая публика, однако, была менее осведомлена о неизбежности таких изменений в политическом порядке, из-за чего выступления производили озадачивающий эффект, который вызывал как возмущение, так и надежду. Хотя Албания была последней страной в Восточной Европе, которая рассталась с коммунистическим правлением в 1992 году, записи FIK уже к 1988 году сигнализировали о переменах.

С падением коммунизма в начале 90-х годов у Festivali i Këngës произошёл временный скачок как в качестве, так и в разнообразии. Песни-победители отражали переходный период, который переживала страна. Победитель 1991 года, Ардит Гебреа — «Jon», и победитель 1992 года, песня Османа Мулы в исполнении Александра Гьоки, Маньолы Наллбани и Виктора Тахирая под названием «Pesha e fatit» (Тяжесть судьбы) была посвящена теме иммиграции и свободы, что совпало с положением дел в Албании в то время. В этот период участники конкурса также впервые познакомились со словом «Бог». До этого религия была вне закона, и слово «Бог» не разрешалось произносить публично. Участие албанских певцов из-за пределов страны также стало дополнением к истории фестиваля в течение этого десятилетия. До этого страна находилась в периоде изоляции. Одежда и выступления певцов с течением времени становились всё более экстравагантными, с такими певицами, как Блеона Керети, Ледина Чело и Аделина Исмайли являются одними из самых заметных законодателей моды новой эры.

В 1996 году сцена Festivali i Këngës приветствовала новичка Эльзу Лилу выступлением, которое глубоко тронуло сердца публики чистотой её голоса. Она выиграла конкурс с песней «Pyes lotin» («Я прошу слезу») в 1996 году и одержала ещ` одну победу в следующем году с песней «Larg urrejtjes» («Прочь от ненависти») в 1997 году. Эти песни отражали сложную реальность страны после краха финансовых пирамид, события, которое вызвало хаос по всей Албании. Несмотря на трудные времена, Festivali i Këngës никогда не прекращал свою трансляцию и продолжал, как и планировалось, в последние недели декабря, как это происходило каждый год с момента его создания.

В 1998 году Альберие Хадерджонай стала первой косовско-албанской певицей, выигравшей конкурс с балладой «Mirësia dhe e vërteta» (Доброта и истина). Песня содержала гуманитарный антивоенный посыл, и местные жители часто называют её песней для Косово, относящейся к войне 1998—1999 годов.

Вплоть до 1999 года Festivali i Këngës был крупнейшим музыкальным событием в Албании. Его популярность начала падать после введения других конкурсов, таких как Top Fest и Kënga Magjike, которые были более либеральны в отношении участия и выбора исполнителей, и в конечном итоге начали давать более высокие рейтинги. Однако с участием Албании в конкурсе песни «Евровидение» в 2004 году «Festivali i Këngës» быстро стали вызывать больший интерес на национальном и международном уровнях. Кроме того, другие конкуренты были проиграны Top Fest, фестивалю, который начался несколько лет спустя как реалити-шоу на Top Channel, приведшее к весеннему финалу. Фестиваль получил приток зрителей, когда в 2003 году на сцену FiK вышла ещё одна талантливая певица, победительница idol Аньеза Шахини. Недавно она выиграла шоу талантов «Ethet e së Premtes Mbrëma» («Албанский идол») за несколько месяцев до участия в FiK, и публика была очень впечатлена её голосом и очаровательным выступлением на сцене.

Конкурс песни Евровидение 

Аньеза Шахини выиграла 42-й выпуск Festivali i Këngës, обогнав подающую надежды профессиональную певицу Маризу Икономи на второе место. Мариза бойкотировала сцену, когда были объявлены результаты, в знак разочарования. В этом выпуске многое было поставлено на карту, поскольку победитель стал бы первым в истории представителем Албании на конкурсе песни «Евровидение». Аньеза продолжила петь на конкурсе песни «Евровидение-2004», заняв почётное 7-е место с песней «The Image of You» (Твой образ). С тех пор к фестивалю возрос международный интерес: поклонники «Евровидения» из Европы и за её пределами все чаще следят за конкурсом через прямые интернет-трансляции и спутниковые каналы. Каждый год хэштеги, связанные с Festivali i Këngës, появлялись в Твиттере во многих европейских странах во время прямого эфира финала. Festivali i Këngës обычно является первым национальным отбором сезона «Евровидения», когда страны объявляют свои конкурсные работы для участия в главном конкурсе в мае. Из-за того, что оно обычно проводится на рождественской неделе, поклонники «Евровидения» называют этот период времени «ФИКмас».

Путешествие Албании на «Евровидение» принесло много запоминающихся записей и выступлений как признанных, так и начинающих музыкантов. Лучшим результатом на сегодняшний день стала косовско-албанская певица Рона Нишлиу с песней «Suus» (Свой), занявшая 2-е место в полуфинале и 5-е в финале конкурса песни «Евровидение-2012».

События 
 В ранних выпусках Festivali i Këngës каждая песня интерпретировалась два или три раза разными певцами. Однако победителем будет объявлена только одна из исполненных версий.
 В 1980 году ходили слухи, что правительство вмешалось в выбор победителя, отдав победу «Shoqet tona ilegale» (Наши нелегальные друзья) Ваче Зелы вместо «Njerëzit e agimeve» (Люди утра) Алиды Хиску. В то время как первая песня посвящена тайной дружбе между партизанами во время национального освобождения Албании от нацистских сил, во второй содержатся сильные ссылки на интеллектуальное пробуждение и идеи просвещения, о чём свидетельствуют её тексты: «Поколения давно мечтали о подобном пробуждении, с солнцем в их сердцах, со светом в глазах, среди огненных утр, вырастают новые поколения, они сеют, как пшеницу, грядут новые дни»; концепции, которые сильно контрастируют с философией диктатуры Энвера Ходжи.
 В 1987 году сообщалось, что Козьма Души с песней «Lot me ty o djalë» (Эй, мальчик, мы плачем с тобой) должен был быть объявлен победителем, однако за несколько минут до того, как жюри вынесло свое решение, жена правителя страны Неджмие Ходжа заявила, что она не хотела, чтобы эта песня победила, поэтому для победы была выбрана другая песня.
 В 1994 году Мариза Икономи стала самой молодой певицей, участвовавшей в фестивале в возрасте 12 лет, в дуэте с Франческом Ради и их песней «Telefonatë zemrash» (Телефонный зов сердец).
 В 1995 году песня «I love you» Луана Чжегу и Лединs Чело была признана самой аплодируемой песней в истории песенного фестиваля на сегодняшний день, общее время аплодисментов составило 7 минут и 11 секунд.
 В 1998 году первая косовско-албанская певица Альбери Хадержонай с песней «Mirësia dhe e vërteta» (Доброта и истина) была объявлена победительницей.
 В 1999 году песня «Apokalipsi» («Апокалипсис») Ирмы и Эранды Либоховых первоначально была объявлена победителем вместо песни Аурелы Гаче «S’jam tribu» (Я не трибьют) из-за неправильного подсчёта голосов жюри.
 В 2016 году технология голограммы была использована для воспроизведения выступления Ваче Зелы в качестве дани уважения, почти через три года после смерти культовой певицы.

Разногласия 
 В 1963 году Бесник Таравеши стал первым певцом, подвергшимся судебному преследованию со стороны коммунистической диктатуры, опередив многих за всю историю фестиваля. Это произошло из-за его интерпретации и неправильного произношения слова в песне «Djaloshi dhe shiu» (Мальчик и дождь).
 В 1964 году глава жюри Лазар Силики решил, что первое место присуждено не будет из-за низкого качества песен. Вместо этого «Dritaren kërkoj» Ваче Зелы была удостоена второго места, а две другие песни — третьего.
 В 1972 году Энвер Ходжа назвал организаторов Festivali i Këngës 11 «Врагами народа» — так называли всех подданных, которых он считал опасными для страны. К несчастью, многие из них были привлечены к ответственности после того, как их обвинили в том, что они подвергли опасности менталитет страны, привнеся в шоу аморальный аспект, и составили заговор против правительства, оказав влияние на албанскую молодёжь того времени. Тогдашний генеральный директор RTSH Тоди Любоня вместе с директором фестиваля Михалом Луараси и певцом Шерифом Мердани были приговорены и оставались в заключении шестнадцать лет до 1989 года, в то время как многим другим фигурантам было запрещено работать на телевидении и/или они были депортированы в отдаленные албанские города. Претензии были вырваны из контекста, и эти наказания были использованы в качестве примера и заявления для будущих организаторов. Этому событию посвящена целая книга: Festivali i Njëmbëdhjetë (11-й фестиваль), написанная Скифтером Келличи.
 В 1997 году у Альмы Бекташи произошел сбой в гардеробе на сцене, когда е` платье упало, обнажив грудь. Камерам удалось избежать инцидента, однако зрители получили полное представление об инциденте.
 В 1999 году Ирма и Эранда Либоховы рано покинули Palace of Congresses, думая, что их песня «Apokalipsi» (Апокалипсис) не победит. Первоначально песня была объявлена победителем, хотя из-за просчета голосов жюри, объявленного на следующий день главным присяжным Ваче Зелой, выяснилось, что вместо неё победила песня Аурелы Гаче «S’jam tribu» (Я не трибьют).
 В 2003 году певица Мариза Икономи, которая стремилась впервые представить Албанию на конкурсе песни «Евровидение», покинула площадку в знак протеста, когда было объявлено, что е` песня «Mbi urë» (Через мост) заняла 2-е место, уступив «Imazhi Yt» (Твой образ) Аньезы Шахини.
 В 2004 году продюсеры песни «Nesër shkoj» (Завтра я ухожу) подали в суд на Ледину Чело за то, что она подписала контракты с телефонной компанией, предварительно не проконсультировавшись с ними. Её также обвинили в том, что она не посещала конференции, организованные продюсерами, и в том, что она недостаточно отрепетировала песню. Иск был отклонен в течение недели с момента его подачи.
 В 2006 году Грета Кочи была так разочарована своим 5-м местом с песней «Eja zemër» (Давай, детка), что разрыдалась, в то время как её мать столкнулась с 7 членами жюри фестиваля с обвинениями в коррупции и некомпетентности.
 В 2007 году Блеро выбыл из соревнований, заявив, что анонимный абонент попросил у него крупную сумму денег в обмен на победу. Он также утверждал, что первые три позиции уже были определены организаторами до начала мероприятия. Жюри и администрация фестиваля ответили в заявлении для прессы, что именно Блеро попросил первый приз, отправив SMS, в котором говорилось, что он откажется, если его победа не будет гарантирована.
 Также в 2007 году Маньола Наллбани обвинила руководство фестиваля в том, что они саботировали её песню. Её голос вообще не был слышен в зале, вместо этого публика слышала только оркестр и воспроизведение. Это подтвердила генеральный директор фестиваля Замира Колечи. Наллбани заявила, что больше не будет участвовать в этом мероприятии, и назвала некоторых организаторов мафиози.
 Издание 2007 года также вызвало огромную общественную реакцию и массовое внимание прессы после того, как песня «Jeta kërkon dashuri» (Жизни нужна любовь) Флаки Крелани и Дорунтины Диша заняла второе место, что вызвало обвинения в коррупции в адрес жюри, а именно Джергджа Джувани и Албана Скендерая. Эти два судьи не присудили этой песне ни одного балла, в то время как четыре судьи присудили ей максимальное количество баллов, а Рудина Магистари присудила ей второе место по количеству баллов. Генеральный директор Замира Колечи в интервью прессе назвала двух судей «гангстерами и расистами» после того, как они бойкотировали песню косовских албанских певцов. Эдмонд Жулали, композитор песни и художественный руководитель FiK, подал запрос в совет RTSH о дисквалификации голосов жюри. Однако совет отклонил эту просьбу после 2-часовых прений.
 В 2013 году предполагаемое изменение в контрактном соглашении между фестивалем и косовской моделью Диэлзой Колгечи, ранее назначенной ведущей FiK 52, привело к тому, что Диэлза отказалась от своих обязанностей ведущей за несколько дней до прямого эфира. Она заявила, что первоначальные условия её контракта включали расходы на проживание и другие удобства для её личного помощника, однако изменённая версия не включала такие расходы, ссылаясь на подозрительную нехватку средств в бюджете фестиваля после смены директоров. Фестиваль отреагировал на полемику, выпустив в эфир сатирическую рекламу, в которой ведущий-мужчина Энкель Деми выглядел расстроенным известием об уходе Диэлзы, и три сменные ведущие-женщины: модель Маринела Мета, Мисс Албания 2011 Хесика Бербери и актриса Клеа Гута. Девушки подбадривают его, говоря, что они были бы более чем готовы стать соведущими шоу вместе с ним и что они не могут дождаться начала репетиций. В ответ Диэлза использовала некоторые известные газеты Албании, чтобы заявить, что заменить её будет невозможно, а также разъяснить, что она не была бы готова поступиться своими ценностями из-за одного шоу. Она сказала, что если бы ей было предоставлено достаточное уведомление об изменениях в контракте, она могла бы легко забронировать 10 000 гостиничных номеров для своего помощника через свою обширную базу связей. Однако она выразила уважение к истории фестиваля, несмотря на свои разногласия с нынешним персоналом. Тем временем Энкель, похоже, с юмором отнесся к высоким стандартам Диэлзы, заявив, что её присутствие повлияло на его рацион, имея в виду её требования к постному мясу, политому лимонным соком.
 В 2014 году организаторы конкурса столкнулись с некоторыми громкими проблемами, когда дело дошло до успешного бронирования приглашённой певицы для выступления в антракте. После отказа Кончиты Вурст ранее в декабре из-за плотного графика Александр Рыбак, который изначально принял предложение ФИКА выступить, также снялся с соревнований в последнюю минуту после того, как его выступление в национальном финале Беларуси не принесло победы. Он заявил, что сочетание этого разочарования, наряду с некоторыми недоразумениями с властями FiK, вынудило его сделать эту необычную отмену. Реакция фанатов была неоднозначной, так как некоторые осуждали непрофессионализм, в то время как другие казались более чуткими. Организаторы FiK в конечном сч`те положились на членов жюри Генча Даши и Рону Нишлиу, которые заменили Рыбака, поскольку Даши импровизировал на гитаре, в то время как Нишлиу отдавал дань уважения Ваче Зеле, которая умерла ранее в феврале. Также ходили слухи, что вступительный акт финала, состоящий из популярной скрипичной репризы прошлых записей FiK, был ироничным ответом организаторов на отмену Рыбака в последнюю минуту.
 В 2015 году песня Эдеи Демалий «Era» (Ветер), написанная Адрианом Хилой и Панди Лачо, была дисквалифицирована директорами фестиваля, несмотря на то, что была включена в первоначальный список конкурсных работ. Хила выразил свое недовольство во время интервью на телешоу Oktapod, оспаривая решение правления дисквалифицировать его песню просто потому, что её текст был написан ведущим FIK 54 Панди Лачо. Тем временем певица Эдея Демалия выбыла из конкурса, обнаружив, что осталась без песни. Её заменила Оргеса Заими, чья заявка не прошла отбор на этапе внутреннего предварительного отбора.
 Также в 2015 году победа Энеды Тарифы вновь вызвала обвинения в предвзятости и коррупции со стороны жюри и организаторов фестиваля, поскольку СМИ и критики приписывали победу Тарифы её тесной дружбе и совместному бизнесу с нынешним художественным руководителем FiK Элтоном Дедой, а не её заслугам перед конкурентами. Честность жюри ранее была поставлена под сомнение, когда в финал прошли 22 заявки вместо запланированных 18, что вызвало подозрения, что некоторые певцы прошли в финал, основываясь на узнаваемости имен, а не на качестве песен. Ещё больше усилил проверку тот факт, что вместо того, чтобы раскрывать полный набор голосов от каждого члена жюри, фестиваль вернулся к своей старой практике упоминания в финале только песен с самым высоким рейтингом, обходя любую личную ответственность за потенциально скомпрометированных членов жюри в процессе. Спорная победа Энеды Тарифы выдвинула на первый план старую размолвку, которая когда-то была у певицы с албанским защитником прав ЛГБТ Кристи Пиндери, когда он публично бросил вызов моральным стандартам Тарифы после того, как она выступила с критикой триумфа Кончиты Вурст на конкурсе песни «Евровидение-2004». В то время Тарифа изначально жаловалась, что победа Кончиты затмила саму музыку, но в последующем заявлении она уточнила, что конкурс песни «Евровидение» не распространял правильный набор ценностей среди своей европейской аудитории, и что определённые ЛГБТ-группы добивались внимания и разоблачения на этом конкурсе. Её фрагментарная реакция, наряду с её опасениями по поводу того, как объяснить «Кончиту» своей семье, были отвергнуты Пиндери как приукрашенная гомофобия с её стороны. В жаркой перепалке со СМИ он бросил вызов интеллекту Тарифы вместе с её дипломом по социальной работе, вспомнив старое интервью в качестве журналиста своему предыдущему работодателю, где у него сложилось впечатление, что «она либо была не очень умна, либо не знала, как правильно формулировать умные вещи».
 В 2016 году возникли разногласия по поводу решения фестиваля не выполнять объявленное соотношение голосов жюри в 60 % и публики в 40 % во время финала. Вместо этого общественное голосование засчитало только 1/13 окончательного результата. При соотношении 60/40 Линдита сыграла бы вничью с Юлли Лимани со счетом 120 очков, и для определения победителя потребовалась бы процедура тай-брейка. Стоит отметить, что Линдита получила голоса 11 присяжных по сравнению с 7 присяжными Лимани и получила высшие баллы от 5 присяжных по сравнению с 1 присяжным Лимани. Кроме того, Линдита выиграла голосование жюри, набрав в два раза больше очков, чем Лимани (80 баллов против 40 баллов), в то время как Лимани выиграла общественное голосование, набрав в два раза больше, чем Линдита (10 баллов против 5 баллов). Соотношение 60/40 потребовало бы, чтобы общественное голосование в 8 раз превышало голос 1 члена жюри из 12 человек.
 Также в 2016 году прозрачное платье Ледины Чело на первом полуфинале вызвало волну критики в албанских СМИ из-за ориентированного на семью характера аудитории фестиваля. Её способности ведущего также подверглись резкой критике. Журналистка Дасара Караискай, известная своим острым юмором, посетовала на ситуацию, прокомментировав, что Чело, должно быть, прочитала сценарий «через свою задницу».
 В 2017 году певец Кастро Зизо заявил, что его песня подверглась политической цензуре RTSH из-за её текста. RTSH заявила, что решение было принято жюри предварительного отбора, которое смогло отобрать только 22 из 70 представленных работ, не оставляя места политике, которая могла бы сыграть свою роль. Опубликовав текст полностью, Кастро заявил, что текст был наказан за изображение увеличения миграции, которое произошло в результате политики нынешнего правительства, обвинив в этом чиновников RTSH. Бывший премьер-министр Сали Бериша также высказал своё мнение, сравнив решение жюри с цензурой Ходжи в отношении фестиваля в 1970-х годах. Несколько дней спустя певец Клайди Мусабеллиу подал аналогичную жалобу, заявив, что он был шокирован, узнав, что его запись на тему миграции не прошла предварительный отбор. Поскольку Мусабеллиу также работает на оппозиционную партию, его дисквалификация в полуфинале FiK также быстро стала политизированной.

Список конкурсов

Победители 
Полный список работ-победителей, исполненных на фестивале i Këngës с момента его открытия в 1962 году.

Повторяющиеся победители 
По состоянию на 2022 год Ваче Зела является рекордсменом по наибольшему количеству побед, выиграв конкурс одиннадцать раз, за ним следуют Тонин Тершана с четырьмя победами, Аурела Гаче и Маньола Наллбани с тремя победами соответственно.

Записи

Примечания

Ссылки